Bajada Sargento Cabral é uma das ruas mais antigas da cidade de Rosário, capital da província de Santa Fé, na Argentina.

História 

A história deste logradouro vem desde os primeiros anos de Rosário. A rua abrigou diversas casas de espetáculos no século XX e atualmente está sendo projetada a construção do cais de Rosário na rua.

O primeiro nome recebido pela rua foi San Miguel, e mais tarde foi renomeado para    Bajada Grande. Em um decreto de 3 de julho de 1900, a rua recebeu definitivamente o nome de Bajada Sargento Cabral.

Geografia de Rosário (Argentina)
Ruas e avenidas da Argentina